

Вихиловка — колишнє село; сучасна частина села Нова Бистріца.
 Вихиловка — річка; права притока Кисуці.

Див. також 
 Вихилівка